Uranus orbiter and probe — місія з вивчення Урана, його атмосфери, кілець і супутників, частиною якої є орбітальний апарат і атмосферний зонд, рекомендована НАСА в рамках Planetary Science Decadal Survey 2013–2022. Вона є для американського агентства третім пріоритетним проектом після дослідження Марса і EJSM.

Підготовку місії до планети будуть здійснювати 168 вчених з Європи та США. Керівник проекту Кріс Арріддж, фахівець з лабораторії космічних досліджень Мюлларда при університетському коледжі Лондона.

Найкращим двигуном для такої місії є ЕРД, що дозволить збільшити масу апарату в порівнянні з аналогічною в разі використання хімічних РД. Запуск місії планується в 2020–2023 роках. Час в дорозі до Урана з сонячною ЕРД буде 13 років, з одним гравітаційним маневром біля Землі, зі стартовим вікном 21 день щороку.

Див. також 
 Список перших посадок на небесні тіла
 MUSE

Примітки 

Зонди NASA
Дослідження Урана
Запропоновані космічні зонди